Кондреа има више значења:

 Кондреа (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Кондреа (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији